Швац:

 Швац — город (нем. Stadt) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Швац — округ в Австрии. Центр округа — город Швац. Округ входит в федеральную землю Тироль.